Cotan ist der Nachname folgender Personen:
 Alin Coțan (* 1982), rumänischer Fußballspieler 
 Antonio Cotán (* 1995), spanischer Fußballspieler 
 Juan Sánchez Cotán (1560–1627), spanischer Maler